Гран-прі Німеччини 1981 року () — десятий етап чемпіонату світу 1981 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 2 серпня на трасі Гоккенгаймринг. Свою шосту перемогу в кар'єрі та третю за рік здобув Нельсон Піке, який згодом став чемпіоном 1981 року.

Перегони

Кола лідирування 
 1—20 — Ален Прост;
 21—38 — Алан Джонс;
 39—45 — Нельсон Піке.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Німеччини 1981 

    
Гран-прі Німеччини
Серпень 1981